La Route nationale 663 peut désigner :
 Route nationale 663 en France
 Route nationale 663 en Norvège

Voir aussi